Cailletet steht für:
 Louis Paul Cailletet (1832–1913), französischer Physiker
 (13219) Cailletet, Asteroid des Hauptgürtels